
Popeye est un personnage de bande dessinée apparu en 1929 dans le comic strip américain The Thimble Theatre, renommé par la suite Popeye. Les aventures de Popeye ont connu de nombreuses adaptations vers différents médias :
 Popeye, série animée de 228 courts-métrages et 3 moyens-métrages (1933-1957)
 , recueil de chansons de la série animée (1936)
 Popeye, différents comic books (1946-2013)
 Popeye the Sailor, série animée de 220 épisodes (1960-1962)
 , série animée (1978-1983)
 Popeye, film de Robert Altman (1980)
 Popeye, jeu vidéo (1982)
 Popeye, Olive et Mimosa, série animée de 26 épisodes (1987)
 , jeu vidéo (1990)
 , jeu vidéo (1991)
 , flipper (1994)
 Le Voyage de Popeye, téléfilm animé (2004)
 Popeye: Rush for Spinach, jeu vidéo (2005)

Personnes 
 Personnes
 Don Zimmer (1931-2014), joueur et entraîneur de baseball américain surnommé « Popeye »
 Popeye Jones (1970-), joueur et entraîneur de basketball américain
 Jhon Jairo Velásquez (1962-2020), tueur à gages du Cartel de Medellín

 Personnages de fiction
 « Popeye », personnage principal du roman de William Faulkner Sanctuaire (1931)
 « Popeye », surnom de Jimmy Doyle, personnage incarné par Gene Hackman dans le film French Connection (1971)
 « Popeye », surnom du personnage incarné par Thierry Lhermitte dans le film Les Bronzés (1978-2006)

Autre 
 Popeye Village, plateau de tournage du film d'Altman transformé en parc d'attraction, à Malte.
 « Popeye the Hitchhiker », chanson de Chubby Checker (1962)
 Popeye (échecs), un logiciel résolvant des problèmes d'échecs.
 Popeye, famille de missiles air-sol développés par Rafael Advanced Defense Systems dès 1985, puis modifiés par la suite aux États-Unis, où ils prirent la désignation de AGM-142 Have Nap.
 Popeyes Chicken & Biscuits, chaîne de restauration rapide américaine servant du poulet frit.
 Popeyes Hamburgers, chaîne de restauration rapide québécoise servant des burgers.
 Opération Popeye, une opération militaire menée par l'armée américaine durant la guerre du Viêt Nam.